Китаевский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в районах субъектов Российской Федерации.

 Китаевский сельсовет Медвенского района Курской области
 Китаевский сельсовет, с 2004 село Китаевское Новоселицкого района Ставропольского края, упразднён в 2020 году.